Holdkonkurrencen i fleuret for mænd under Sommer-OL 2012 fandt sted den 5. august på ExCeL Arena.

Finaler 

Hold med fleuret (herrer)